Дитль () — немецкая фамилия:
 Дитль, Гельмут (1944—2015) — немецкий кинематографист.
 Дитль, Эдуард (1890—1944) — немецкий генерал-полковник.